

Aardrijkskunde 
 Goldberg, gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren
 Złotoryja, stad in Silezië (vóór 1945 Goldberg genaamd)

Muziek 
 Goldbergvariaties, muziekwerk van de Duitse componist Johann Sebastian Bach, vernoemd naar Johann Gottlieb Goldberg

Personen met de achternaam Goldberg 
 Goldberg (geslacht), Nederlands adellijk geslacht
 Abraham Goldberg (1922-2005), Nederlands politicus
 Adam Goldberg (1970), Amerikaans acteur
 Adele Goldberg (1945), Amerikaans informaticus
 Anastasia Goldberg (1976), Russisch pianiste
 Arthur Goldberg (1908-1990), Amerikaans jurist, politicus en diplomaat
 Bill Goldberg (1966), Amerikaans worstelaar
 Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756), Duits barok-componist
 Johannes Goldberg (1763-1828), eerste Nederlands minister van Economische Zaken
 Johnny Goldberg (1956), Amerikaans duursporter
 Leah Goldberg (1911-1970), Duits-Israëlisch klassiek Hebreeuws dichteres, kinderboekenschrijfster, vertaalster en literair onderzoekster
 Moses Wolf Goldberg (1905-1964), Ests scheikundige
 Rodrigo Goldberg (1971), Chileens voetballer 
 Rube Goldberg (1883-1970), Amerikaans cartoonist
 Szymon Goldberg (1909-1993), Pools-Amerikaanse violist, dirigent en eerste muzikaal leider  van het Nederlands Kamerorkest
 Whoopi Goldberg (1955), Afro-Amerikaans actrice

Overige 
 Rube Goldbergmachine, ingewikkeld apparaat bedoeld om makkelijke dingen moeilijk uit te voeren (humor)

Zie ook 
 Goldberger (doorverwijspagina)